Een Germaanse voornaam, zie Harald (voornaam)
 Harald Klak (Deense koning in de 9e eeuw)
 Harald de Jongere, een Vikingleider die een deel van Frisia bestuurde vanaf 841
 Harald I van Denemarken (Deense koning in de 10e eeuw)
 Harald I van Noorwegen, koning van Noorwegen (865-933)
 Harald II van Noorwegen
 Harald III van Noorwegen
 Harald IV van Noorwegen
 Harald V van Noorwegen

Zie ook
Harold (doorverwijspagina)